Barby puede referirse a: 

 Barby, comuna francesa situada en Ardenas.
 Barby, comuna francesa situada en Saboya.
 Barby, ciudad alemana situada en Sajonia-Anhalt.
 Barby, pueblo y parroquia de Northamptonshire (Inglaterra).
 La Barby (Leonardo Veterale, n. 1966), presentador de televisión y drag queen argentino.